Mercantile Credit Classic 1992 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в январе 1992 года в Борнмуте, Англия. Победителем турнира стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 9:8.

Это был последний розыгрыш снукерного турнира Классик.

Результаты

Основной турнир 

1/32 финала

''Матчи по 5 побед

 Джимми Уайт 5:3 Марк Роуинг  
 Стивен Мёрфи 5:3 Питер Франсиско  
 Джек Маклафлин 5:4 Тони Джонс  
 Найджел Бонд 5:2 Энтони Хэмилтон  
 Терри Гриффитс 5:0 Роджер Бэйлс  
 Джейсон Фергюсон 5:3 Марк Беннетт  
 Майк Халлетт 5:2 Уоррен Кинг  
 Боб Шаперон 5:0 Кирк Стивенс  
 Нил Фудс 5:0 Найджел Гилберт  
 Джон Вирго 5:4 Билл Оливер  
 Алан Макманус 5:0 Дуг Маунтджой  
 Клифф Уилсон 5:2 Джо О'Бои  
 Даррен Морган 5:2 Дин Рейнолдс  
 Вилли Торн 5:2 Роберт Маршалл  
 Стив Дэвис 5:0 Ник Дайсон  
 Род Лоулер 5:3 Эдди Чарльтон  

 Стивен Хендри 5:2 Боб Харрис  
 Пол Макфилипс 5:2 Джо Джонсон  
 Деннис Тейлор 5:0 Робби Фолдвэри  
 Дэнни Фаулер 5:0 Джон Райт  
 Мартин Кларк 5:2 Марк Дэвис  
 Стив Даггэн 5:3 Стив Ньюбери  
 Стив Джеймс 5:3 Марк Джонстон-Аллен  
 Кен Доэрти 5:0 Тони Драго  
 Гэри Уилкинсон 5:2 Мик Прайс  
 Клифф Торбурн 5:3 Дин О'Кейн  
 Лес Додд 5:1 Тони Ноулз  
 Джеймс Уоттана 5:2 Джим Вич  
 Ален Робиду 5:2 Рэй Эдмондс  
 Сильвиньо Франсиско 5:3 Колин Роско  
 Джон Пэррот 5:2 Стив Кэмпбелл  
 Уэйн Джонс 5''':1 Пол Гибсон

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Классик (снукер)
1992 год в снукере